Серге́й Вале́рьевич Яромко (; 7 апреля 1967, Минск, Белорусская ССР, СССР) — советский и белорусский футболист и тренер.

Биография 
Сын футболиста Валерия Яромко. Футболом начал заниматься в СДЮШОР минского «Динамо» (первый тренер — Юрий Иванович Погальников). Нападающий. Мастер спорта (1996). Окончил БГОИФК (1990), Высшую школу тренеров в Москве (2004).

В высшей лиге провёл 185 игр и забил 103 мяча. Чемпион Белоруссии (1996), серебряный призёр (1995), обладатель Кубка Белоруссии (1996). Дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии (1995, 1998). В составе национальной сборной Белоруссии сыграл один матч (1994).

Тренерскую работу начал в минском СКАФе в 2001 году, затем работал тренером в минском «Локомотиве» — с сентября 2001 по июль 2003, в минском «Динамо» с августа 2003 по март 2004. С 2005 года — главный тренер клуба «Смена-Минск» (с декабря 2005 года — ФК «Минск»). Под его руководством «Минск» занял первое место в первой лиге в 2006 году и вышел в высшую. В сезоне 2009 ушёл в отставку. Позднее работал в минском «Динамо», был главным тренером клуба «СКВИЧ».

В январе 2012 года принял бобруйскую «Белшину». В июле был уволен. В декабре 2012 года пополнил тренерский штаб казахстанского клуба «Иртыш». Покинул клуб летом 2013 года.

В мае 2014 года сменил на посту главного тренера перволиговой «Городеи» Андрея Кипру. Перед командой , которую выполнить не удалось — 6-е место. Сезон 2015 стал самым успешным в истории «сахарников» и клуб под руководством Яромко впервые вышел в элитный дивизион Белоруссии. В сезонах 2016 и 2017 «Городея» была одним из середняков Высшей лиги. В ноябре 2017 года контракт был продлён до 2019 года.

В июне 2019 года покинул должность главного тренера «Городеи» и возглавил молодёжную сборную Белоруссии. Оставался главным тренером до конца 2020 года.

В декабре 2022 года появилась информация, что Яромко возглавит «Минск». Официально 13 декабря 2022 года вступил в должность главного тренера столичного клуба.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте by.tribuna.com 
 Профиль на сайте Pressball.by 

Футболисты СССР
Футболисты Белоруссии
Игроки сборной Белоруссии по футболу
Игроки ФК «Кайсар»
Игроки ФК «Алга»
Игроки ФК «Белшина»
Игроки ФК «Бобруйск»
Игроки ФК «Славия-Мозырь»
Игроки ФК «Торпедо» Минск
Игроки ФК СКАФ
Футбольные тренеры Белоруссии
Тренеры ФК «Белшина»
Тренеры ФК «Городея»